3 miejscowości w Polsce: 
 Cieszyno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Złocieniec 
 Cieszyno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Węgorzyno
 Cieszyno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Świdwin